Deux navires de la Marine royale canadienne ont été baptisés NCSM Fort William :
 Le  (I) était une corvette de la  de la Seconde Guerre mondiale, rebaptisée La Malbaie avant sa mise en service.
 Le  (II) était un dragueur de mines de la classe Bangor de la Seconde Guerre mondiale vendu à la Turquie en 1957 et renommé Bodrum.

Fort William